

Некрасовський — селище міського типу, Дмитровський міський округ, Московська область
 Некрасовський — селище, Тоцький район, Оренбурзька область